Bruyères steht für geographische Objekte in Frankreich
 Bruyères, Gemeinde im Département Vosges
 Bruyères-et-Montbérault, Gemeinde im Département Aisne
 Bruyères-le-Châtel, Gemeinde im Département Essonne
 Bruyères-sur-Fère, Gemeinde im Département Aisne
 Bruyères-sur-Oise, Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Steinreihe von Bruyères, Menhire im Département Eure

Bruyères ist der Name von:
 Godefroy II. von Bruyères, Baron von Karytaina

Siehe auch:
 La Bruyère
 Bruyère